Des élections municipales dans l'Ariège étaient prévues les  et . Comme dans le reste de la France, le report du second tour est annoncé en pleine crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (COVID-19), de même que l'élection des maires et adjoints des communes dont le conseil municipal est au complet après le premier tour. Par décret du , le second tour est fixé au .

Maires sortants et maires élus 
Le scrutin est marqué par une grande stabilité politique, à l'exception de la chute d'André Trigano (maire depuis 1995) à Pamiers, battu par un candidat centriste. La gauche reste largement majoritaire dans le département à l'issue de ce renouvellement.

Résultats en nombre de maire

Résultats dans les communes de plus de

Foix 
 Maire sortant : Norbert Meler (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017: )
 17 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

La Tour-du-Crieu 

 Maire sortant : Jean-Claude Combres (PS)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Laroque-d'Olmes 
 Maire sortant : Patrick Laffont  (PS)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lavelanet 
 Maire sortant : Marc Sanchez (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 17 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lézat-sur-Lèze 
 Maire sortant : Jean-Claude Courneil (PS)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mazères 
 Maire sortant : Louis Marette (LR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mirepoix 
 Maire sortante : Nicole Quillien  (PS)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 14 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Pamiers 

 Maire sortant : André Trigano (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 21 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Girons 
 Maire sortant : François Murillo (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 17 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Jean-du-Falga 
 Maire sortant : Michel Stervinou (PS)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saverdun 
 Maire sortant : Philippe Calléja (LR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Tarascon-sur-Ariège 
 Maire sortant : Alain Sutra (PRG)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 13 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Varilhes 
 Maire sortante : Martine Esteban (PS)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Verniolle 
 Maire sortant : Numen Muñoz (DVG)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Élections municipales de 2014 dans l'Ariège

Ariège
municipales, 2020